Dos minadores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Sokuten, de la Clase Sokuten, originalmente el Daiichi Sokuten-Maru de 1913, renombrado Sokuten en 1920, activo hasta 1936.
 El Sokuten, de la Clase Sokuten, activo desde 1938 y hundido en 1944.